Бочановка - деревня в Бологовском районе Тверской области.

География 
Деревня находится в 21 километре от Вышнего Волочка по Октябрьской железной дороге.

Власть 
Деревня в административном плане относится к городскому поселению Город Бологое Бологовского района
Тверской области.

Примечания 

Населённые пункты Бологовского района